Джоан Келли (; род. 22 декабря 1978 года; Грандфоллс, Ньюфаундленд) — канадская актриса.

Биография 
Детство прошло в городе Бэй Д’Эспур. В 17 лет поступила в Университет Акадия в Новой Шотландии.

В настоящее время живёт в Ванкувере. Актриса занимается разведением лошадей.

Карьера 
Снялась в фильмах «Залив Любви и Печали» (2002), «Ограбление по-французски» (2002), «Доктор Мафии» (2003), «Праща и Стрелы», в сериале «Иеремия» (2003). Исполнила главную роль в сериале «Хранилище 13».

Известность получила благодаря роли Саши в картине «Держись до конца» (2004).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения Канады
Выпускники Университета Акадии